Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach – przedsiębiorstwo z branży chemicznej zlokalizowane w Mościcach
 Zakłady Azotowe w Chorzowie – spółka chemiczna produkująca chemikalia i nawozy sztuczne z siedzibą w Chorzowie
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” – polska grupa chemiczna z siedzibą w Puławach